Sörby landskommun kan syfta på:

 Sörby landskommun, Skaraborgs län – en tidigare kommun i dåvarande Skaraborgs län
 Sörby landskommun, Skåne – en tidigare kommun i dåvarande Kristianstads län

Kommunnamnförgreningssidor